Corbel (gemeente), een Franse gemeente
Corbel (lettertype), een voor Microsoft ontworpen lettertype